Alula – parte anatomica delle ali
Alula – città della Somalia
Al-'Ula - città dell'Arabia Saudita
Alula – ras etiope